Boudewijn III van Gent
 Boudewijn III van Guînes
 Boudewijn III van Henegouwen
 Boudewijn III van Jeruzalem
 Boudewijn III van Vlaanderen